

Гардена — місто, штат Каліфорнія
 Гардена — місто, штат Північна Дакота